Angelidis ist der Familienname folgender Personen:

 Dinos Angelidis (* 1969), griechischer Basketballspieler 
 Mike Angelidis (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Nikos Angelidis (* 1977), griechischer Radrennfahrer